Die Pfarrkirche St. Bartholomäus ist die katholische Pfarrkirche von Sankt Bartholomä in der Steiermark. Sie wird häufig, zur Abgrenzung von der Alten Pfarrkirche, auch einfach Neue Kirche genannt. Sie ist im neugotischen Stil erbaut und wurde 1867 dem heiligen Bartholomäus geweiht. Sie war die erste Kirche die in der Steiermark in diesem Stil errichtet wurde.

Lage 
Die Kirche wurde auf einer Anhöhe im Ort errichtet. Sie ist gegen Westen ausgerichtet.

Gestaltung 

Die Kirche wurde im neugotischen Stil errichtet und besteht aus dem eigentlichen Kirchenschiff, einem Glockenturm, einem Presbyterium sowie zwei weiteren, an das Presbyterium angebauten, niedrigen Räume von denen der nördliche als Sakristei dient. Das Kirchenschiff besteht aus fünf Jochen und wird von einem Kreuzrippengewölbe mit Gurtbögen überwölbt. Im hinteren Joch befindet sich die, mit einer neugotischen Brüstung versehene, Orgelempore. Das Innere des Kirchenschiffes wird durch zehn farbige Glasfenster erhellt. Vor der Kirche befindet sich weiters ein 1888 errichtetes Kreuz mit einer Marienstatue aus Sandstein.

In der Mitte des Hochaltars befindet sich eine Statue das Apostels Bartholomäus, des Kirchenpatrons, die von Statuen der Apostel Petrus und Paulus umgeben ist. Auf den Marienaltar, einer der zwei Seitenaltäre, stehen Statuen der Maria Immaculata sowie der heiligen Barbara und des heiligen Aloisius. Auf dem Josefsaltar, dem zweiten Seitenaltar, stehen Statuen des Josefs von Nazaret mit Jesuskind sowie der heiligen Anna und des heiligen Joachim.

Der Glockenturm mit vier Stahlglocken befindet sich an der Ostseite des Kirchenschiffes. Die Außenmauer der Kirche wird durch Stützpfeiler aus Naturstein verstärkt.

Geschichte 
Mit der Planung zum Bau der neuen Pfarrkirche wurde im Jahr 1834 begonnen da in der alten Pfarrkirche ein Mauerteil nachgab und das gesamte Gebäude als baufällig galt. Der Spatenstich erfolgte am 30. Juni 1863 und der eigentliche Baubeginn erfolgte im Frühjahr 1864. Die Kirche sowie der Kirchturm waren im Spätsommer 1865 fertig überdacht. Der Hochaltar und die Kanzel wurden im Herbst 1867 errichtet. Zur gleichen Zeit wurde die Turmuhr und fünf Glocken im Kirchturm untergebracht. Die Kirchweihe fand am 17. November 1867 statt. Am 1. Adventsonntag desselben Jahres wurde das Allerheiligste von der alten Pfarrkirche in die neu geweihte Pfarrkirche gebracht. 

Im Jahr 1868 wurden zwei Seitenaltäre, der Marienaltar und der Josefsaltar, errichtet. Die 1870 geweihte Orgel wurde der Kirche von einem Pfarrbewohner gespendet. Die Zinnpfeifen der Orgel mussten 1916 abgeliefert werden und wurden erst 1937 ersetzt. Zudem wurde ein elektrisches Orgelgebläse eingebaut. Der Taufbrunnen wurde im Jahr 1884 der Kirche gespendet. Um das Jahr 1913 wurde die Kirche innen dunkel ausgemalt und die neugotischen Dachgauben wurden entfernt. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Glocken zerschlagen und eingeschmolzen. Nach dem Krieg wurden vier Stahlglocken im Kirchturm angebracht. Im Jahr 1990 wurde die Außenseite der Pfarrkirche renoviert. Die Innenseite wurde im Jahr 2009 renoviert. Dabei wurde unter anderem die ursprüngliche Farbgebung der Wände wieder hergestellt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Pfarrkirche
Bartholomäuskirche (Patrozinium)
Pfarrkirche in der Diözese Graz-Seckau
Dekanat Rein
Neugotisches Bauwerk in der Steiermark
Erbaut in den 1860er Jahren
Baudenkmal (Steiermark)
Kirchengebäude des Historismus
Kirchengebäude in der Steiermark
Neugotisches Kirchengebäude